

Astronomia 
 16164 Yangli – asteroide della fascia principale, chiamato così in memoria di Yang Li

Persone 
 Yang Li (n. 1993) – calciatrice cinese
 Yang Li (n. 1973) – cestista cinese
 Yang Li (c. XVI secolo) – scultore cinese
 Yang Li (n. 1987) – stilista cinese
 Li "Cindy" Yang – nata Yang Li

Pagine correlate 
 Li Yang